Jack Kennedy – calciatore nordirlandese
 Jack Kennedy – pilota motociclistico irlandese
 Jack Kennedy – nome con cui era conosciuto John Fitzgerald Kennedy (1917-1963), 35º Presidente degli Stati Uniti d'America.